Trattato internazionale – accordo di diritto internazionale tra due o più Stati
Trattato –  esposizione sistematica delle conoscenze di base per un dato campo del sapere

Altri progetti